Golden Gate (zeestraat), een zeestraat in de Amerikaanse staat Californië, die de Grote Oceaan verbindt met de Baai van San Francisco
 de zeestraat wordt overspannen door de Golden Gate Bridge
 Golden Gate (Florida), plaats in Florida
 Golden Gate (Illinois), plaats in Illinois
 Golden Gate (Oakland), buurt in Oakland
 Golden Gate (film), film uit 1994
 Golden Gate (trein), naam van een trein op de Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
 The Golden Gate, boek uit 1976 van Alistair MacLean

Zie ook
 Gouden Poort (doorverwijspagina)